Metamorfos (grekiska μεταμόρφωση, förvandling) används inom:

 Metamorfos (biologi) – en förändring i kroppsform, fyra stadier: ägg, larv, puppa och vuxen individ
 Metamorf bergart – en tidigare bergart genomgår en viss typ av omvandling
 Metamorfos (mytologi) – personer som kan förvandla sig till någonting annat
 Metamorfos (tidskrift) – en tidskrift utgiven av Halvdan Renling
 Metamorfosgruppen – en litterär grupp som bildades 1951 i Stockholm

Se även 
 Metamorfoser – den romerske skalden Ovidius mest kända verk
 Metamorphosis
 Förvandlingen, en Franz Kafka-bok som heter Metamorfos eller liknande på engelska och alla romanska språk